Fotoreporter freelance professionista, è stato fondatore e membro del collettivo di fotografi indipendenti Cesura. Viene ucciso nel corso della guerra del Donbass da un colpo di mortaio sparato dall'esercito ucraino, secondo la ricostruzione dei giudici italiani, mentre svolgeva il suo lavoro. In un'inchiesta giornalistica andata in onda su Rai News 24, un asserito disertore dell'esercito ucraino, col volto oscurato e protetto dall’anonimato, ha accusato il comandante Mychajlo Zabrods'kyj di aver dato l'ordine di sparare contro il gruppo di civili.

Biografia

Formazione 
Dopo la laurea specialistica in design della comunicazione, conseguita presso il Politecnico di Milano nel 2007, Andy Rocchelli ha cominciato a lavorare in ambito fotografico con un tirocinio presso l'agenzia Grazia Neri ed è in seguito diventato assistente del fotografo Magnum Alex Majoli. Nel 2008, insieme ad altri quattro fotografi, ha fondato Cesura, un collettivo indipendente mirato alla produzione di progetti fotografici senza compromessi commerciali. 

Il portfolio fotogiornalistico di Rocchelli è molto variegato: ha documentato la Primavera araba in Libia ed in Tunisia, le violazioni dei diritti umani in Kirghizistan e Inguscezia e le condizioni dei migranti nel meridione d'Italia e il loro sfruttamento da parte della criminalità organizzata. L'Europa orientale e la Russia sono state aree geografiche di spiccato interesse per Rocchelli. Le sue foto sono state pubblicate da testate della stampa internazionale quali Le Monde, Newsweek, The Wall Street Journal e Novaya Gazeta. Al momento della sua uccisione Russian Interiors, il suo primo libro fotografico, era quasi completo. Il volume è stato pubblicato postumo da Cesura.

Morte 
Rocchelli è stato ucciso durante la guerra del Donbass il 24 maggio 2014 ad Andreevka, nelle vicinanze di Slov"jans'k, Ucraina orientale. Insieme al fotoreporter, quel pomeriggio vi erano l'attivista per i diritti umani e interprete Andrej Nikolaevič Mironov, anch'egli rimasto ucciso nell'attacco, il fotoreporter francese William Roguelon e l'autista locale, rimasti entrambi feriti, oltre un civile di passaggio, rimasto illeso. Il gruppo di giornalisti stava documentando le condizioni dei civili che si trovavano tra il fuoco dell'esercito ucraino e le postazioni dell'artiglieria separatista.

Durante una sosta in prossimità di binari abbandonati, il gruppo è stato fatto oggetto di un tiro di armi da fuoco leggere e di mortai provenienti dalla collina occupata dalle postazioni ucraine. Il tiro di mortaio, che con ogni probabilità ha ucciso Mironov e Rocchelli e ferito Roguelon, è stato riconosciuto come proveniente dalla parte ucraina e non accidentale da un tribunale italiano: la sentenza finale del processo in giudicato riconoscerà interamente la responsabilità delle forze ucraine in questa operazione, ma il principale indiziato, Vitalij Markiv, verrà assolto per non aver commesso il fatto a causa di un vizio di forma del processo di primo grado.

Nel maggio 2016 sono state ritrovate le ultime foto scattate da Rocchelli mentre si trovava sotto il fuoco, prima di essere ucciso: queste documentano la durata del bombardamento, la conformazione del luogo ove si trovavano le vittime e il loro abbigliamento di civili inermi, con l'assenza di protezioni e di insegne che li distinguessero come giornalisti.

Vitalij Markiv

Indagini e arresto
La responsabilità della morte di Rocchelli è stata pertanto oggetto di indagini da parte delle autorità italiane che hanno rivolto una rogatoria internazionale agli organi inquirenti ucraini; tale rogatoria non ha però sortito nessun risultato significativo per via della mancata collaborazione delle controparti ucraine. Nel luglio 2016, a seguito della denuncia di un avvocato nominato dalla famiglia Rocchelli, il Tribunale ucraino di Slov"jans'k condanna lo Stato ucraino per aver violato l'articolo n. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, definendo "Illegale l'inattività dell'investigatore nei confronti dell'indagine preliminare nel procedimento penale per il fatto di omicidio intenzionale [...] Per violazione dei limiti di tempo ragionevole nell'indagine preliminare per azione dei limiti di tempo ragionevole allo svolgimento al sopralluogo".

William Roguelon, unico sopravvissuto all'attacco fra i giornalisti, dichiarerà che il gruppo è stato bersagliato da colpi di mortaio e armi automatiche dalla collina Karachun, dove era stanziata la Guardia nazionale dell'Ucraina e l'esercito ucraino.

Nel luglio 2017 le indagini hanno portato all'arresto di Vitalij Markiv mentre rientrava in Italia, militare della Guardia nazionale ucraina col grado di vice-comandante al momento dell'arresto ma soldato semplice all'epoca dei fatti, con cittadinanza italiana. Markiv è stato sottoposto a misure detentive di custodia cautelare in attesa del processo.

La versione proposta da un'inchiesta ucraina diverge dalla ricostruzione delle indagini portate avanti dalle istituzioni italiane. I giornalisti, secondo questa versione, sono rimasti uccisi in un bombardamento condotto dalle "forze terroristiche sostenute dalla Russia".

Nel 2017 la polizia carceraria scopre un piano di evasione di Markiv, il quale viene pertanto trasferito nel carcere di Opera.

Le indagini sono state svolte dalla procura italiana in stretta collaborazione con l'unità investigativa dei Carabinieri del Raggruppamento operativo speciale (ROS), e si sono state ufficialmente concluse il 28 febbraio 2018.

Il consigliere del capo del Ministero degli affari interni dell'Ucraina, Anton Heraščenko, ha dichiarato che "la detenzione in Italia di Markiv, un soldato di un battaglione della Guardia nazionale ucraina, con l'accusa di aver ucciso un fotoreporter italiano, potrebbe essere un'altra provocazione dei servizi speciali russi".

In sostegno di Markiv e per contestarne l'arresto, vengono organizzate diverse proteste di fronte all'Ambasciata d'Italia a Kiev. Il 24 luglio 2017 ne viene organizzata una dal gruppo neonazista ucraino S14.

Processo
Il processo si apre a Pavia nel maggio 2018. Markiv viene anche accusato dentro e fuori l'aula di simpatie neonaziste.

Markiv viene difeso dall'avvocato Raffaele della Valle e per la sua innocenza si schiera Emma Bonino e il partito dei Radicali Italiani, i quali ritengono che il processo sia di tipo indiziario e che la corte possa essere influenzata dalla politicizzazione del caso e dalle relazioni fra Italia e Russia che considerano costantemente inquinate dall'influenza di Vladimir Putin.

Successivamente all'udienza dell'8 febbraio 2019, l'interprete, una donna ucraina, che si occupava delle traduzioni dall'ucraino all'italiano, come la trascrizione delle intercettazioni ambientali in carcere, rinuncia all'incarico. La difesa di Markiv richiede l'annullamento di tutto il lavoro svolto nel processo da parte della donna. Un anno dopo, una testimone dichiarerà di essere venuta a conoscenza delle reali motivazioni dietro l'abbandono dell'incarico da parte della traduttrice, dichiarando che quest'ultima era stata minacciata al telefono da un ignoto, in lingua ucraina, che le avrebbe chiesto di ritrattare le proprie traduzioni.

Il 12 luglio 2019 la corte penale di Pavia ha giudicato Vitalij Markiv colpevole per concorso di colpa nell'omicidio di Rocchelli e Mironov e lo ha condannato a 24 anni di reclusione.  In concomitanza con la condanna, una protesta di fronte all'Ambasciata d'Italia a Kiev viene organizzata dal partito Corpo Nazionale, l'organizzazione politica della formazione militare neo-nazista "Battaglione Azov".

L'esito del processo di primo grado ha sollevato perplessità da una parte della stampa italiana e dal magistrato Enrico Zucca, per le modalità con cui sono state svolte le indagini, per la costruzione dell'ipotesi accusatoria dell'omicidio volontario, per le prove portate dalla procura a sostegno della stessa e per le motivazioni della sentenza.

Il 3 novembre 2020 la Corte d'assise d'appello di Milano, pur ritenendo colpevoli le forze armate ucraine dell'omicidio dei giornalisti, ha assolto Vitalij Markiv con formula piena escludendo alcune testimonianze chiave dall'impianto accusatorio per un vizio di forma processuale e dunque concludendo l'insufficienza di prove nei confronti di Markiv. Markiv è stato successivamente scarcerato. Contro l'assoluzione la procura generale e le parti civili hanno promosso ricorso in cassazione.

Il 9 dicembre 2021 la Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso, confermando la sentenza di assoluzione di secondo grado.

Reazioni 
Rocchelli viene schedato sul sito Myrotvorets, affiliato con il Ministero degli affari interni dell'Ucraina. Sulla foto della sua scheda, consultabile online, i gestori del sito hanno applicato la scritta rossa in sovraimpressione "Liquidato", riportando inoltre una nota in cui si afferma che il fotoreporter stava "cooperando con organizzazioni terroristiche filo-russe" e che aveva violato il confine di stato dell'Ucraina per penetrare nel territorio occupato da "bande terroristiche russe". Anche sulla scheda di Andrej Mironov viene applicata la medesima scritta "Liquidato", mentre nella nota si specifica che il soggetto "cooperava con i terroristi filo-russi per creare materiale di propaganda anti-ucraino". 

Successivamente all'assoluzione di Markiv, il tribunale del distretto di Basmanny a Mosca, in Russia, emana un ordine di cattura per il militare ucraino con l'accusa dell'omicidio dei due giornalisti.

Accuse a Mychajlo Zabrods'kyj 
Nel febbraio 2022, in un'inchiesta andata in onda su Rai News 24, vengono riportate le dichiarazioni di un disertore della 95ª Brigata d'assalto aereo dell'Esercito ucraino, fuggito nell'Unione Europea, in cui testimonia che l'arma impiegata contro il gruppo di giornalisti sarebbe il "2B9 Vasilek", un mortaio automatico capace di sparare quattro colpi in sequenza. Nell'inchiesta vengono riportate le dichiarazioni di Andrej Antonishak, uno dei capi della Guardia nazionale ucraina, in cui afferma che sul monte Karačun le truppe filogovernative usavano proprio i mortai tipo Vasilek. Nelle testimonianze di William Roguelon e Maksym Tolstoj, il civile che si trovava insieme al gruppo di Rocchelli durante il bombardamento, viene riportato che i colpi contro di loro impattavano sul terreno in rapida successione, cosa che confermerebbe la dichiarazione fatta dall'ex soldato ucraino circa l'arma usata.

Il disertore accusa infine il suo superiore, il comandante Mychajlo Zabrods'kyj, di aver riconosciuto il gruppo di civili nei pressi della ferrovia e di aver dato loro l'ordine di sparare con l'artiglieria per eliminarli. Zabrodskij è un militare e deputato ucraino, membro del gruppo per le relazioni interparlamentari con la Repubblica Italiana. Durante lo svolgimento dell'inchiesta, i parenti dell'ex militare, che si trovano ancora in Ucraina, sarebbero stati avvicinati da uomini della polizia ucraina.

Riconoscimenti

Mostre 

 2014, Ukraina Revolution, curata da Cesura e dall'associazione Ilaria Alpi; Palazzo Graziani, San Marino, SM.
 2014, Evidence, curata dal fotografo Gianluca Grossi e da Cesura; Spazio Reale, Monte Carasso, Bellinzona, CH.
 2015, Stories, curata da Cesura e da Lucia Rocchelli; Palazzo del Broletto, Pavia, IT.
 2015, Stories, curata da Cesura e da 3/3; Museo di Roma in Trastevere, Roma, IT.
 2017, Dall'Ultimo Fronte: l'Ucraina di Rocchelli e Mironov, curata da Leonardo Brogioni; Triennale di Milano, IT. La mostra è stata organizzata nell'ambito del Festival dei Diritti Umani di Milano.
 2017, Andy Rocchelli: Letzte Front, curata da Miklos Klaus Rosza in collaborazione con COOPI; Photobastei, Zurigo, CH.
 2019, Voice of the voiceless, curata da CESURA; Sottovento, Pavia.
 2020, mostra diffusa degli scatti di Rocchelli in diversi luoghi della città di Pavia. Mostra curata dall’associazione Volpi Scapigliate.

Pubblicazioni 
Il libro fotografico Russian Interiors è un intimo ritratto dell'universo femminile nei paesi ex-sovietici: il volume è stato pubblicato postumo a fine 2014. Apprezzato dalla critica internazionale, è stato citato da Martin Parr come uno dei migliori 10 libri fotografici del 2014, British Journal of Photography.

Premi e riconoscimenti 

 2014, premio fotografico Ponchielli 2014, dedicato ad Andrea Rocchelli, Milano, IT.
 2014, premio Kamerton al giornalismo indipendente, assegnato ad Andrea Rocchelli ed Andrei Mironov. Il premio è intitolato alla memoria della giornalista russa Anna Politkovskaya, Mosca, RU.
 2014, premio San Siro al valore civico, assegnato dal Comune di Pavia, IT.
 2015, World Press Photo 2015, II premio nella sezione Portraits, Stories, assegnato alla serie Russian Interiors, Amsterdam, NL.
 2015, l'OSCE ha dedicato una targa commemorativa in Parlamento ad Andy Rocchelli come tributo per coloro che sono caduti in difesa dei valori fondativi dell'OSCE in aree di conflitto, Roma, IT.
 2018, il Comune di Pavia intitola Piazzetta Andrea Rocchelli (fotoreporter) alla memoria del fotografo scomparso.
 2018, premio all'attività professionale conferito dalla Camera di Commercio di Pavia.

Note

Collegamenti esterni 
  
 andyrocchelli.com Sito che fornisce informazioni sull'attività di Andrea Rocchelli e contiene aggiornamenti sullo stato delle indagini e processo riguardanti le circostanze della sua morte.

Inviati e corrispondenti di guerra
Studenti del Politecnico di Milano
Morti assassinati